Schola Cantorum kan avse

 Schola Cantorum (medeltiden) – ett sångarkollegium vid större medeltida kyrkor med stor traditionsbevarande betydelse för den gregorianska sången
 Schola Cantorum Basiliensis – en institution för tidig musik i Basel
 Schola Cantorum de Paris – en privat musikskola i Paris grundad 1894
 Schola Cantorum (Uppsala) –  en kammarkör för studenter, knuten till Uppsala domkyrkoförsamling
 Schola Cantorum (Oslo) – en kör i Oslo